L'édition masculine 2003 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 21 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Carlos Moyà remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
En finale du simple, Marat Safin abandonne à cause d'une fringale et de problèmes gastriques. Il remporte le  avant de céder les 2 suivants. Carlos Moyà mène 3 - 0 dans le  quand le russe met fin au match. C'est la  dans l'histoire du tournoi qu'une finale ne se termine pas.

Lauréats 
Carlos Moyà remporte son  en simple en battant en finale Marat Safin. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. C'est la  qu'il s'impose à Barcelone (après avoir été finaliste en 2001). Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale la paire sud-africaine Chris Haggard/Robbie Koenig. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Sport en Espagne en 2003
Barcelone
Barcelone
2003 en Catalogne